Ламбрехтен () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рид-им-Иннкрайс.  Население составляет 1 350 человек (на 12 мая 2001 года). Занимает площадь 2370,21 га. Официальный код  —  4 12 12.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — ?.

Совет представителей общины () состоит из ? мест:
 СДПА занимает ? мест.
 АНП занимает ? места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии